Slovo kredit může znamenat:
 úvěr – ve finančnictví se kreditem rozumí úvěr (vychází z latinského credo = věřím), což je jakákoli forma odložené platby, poskytnutí půjčky a vznik dluhu
 kreditní karta (forma revolvingového úvěru)
 peněžní vklad u poskytovatele služeb (předplatné)
 kredit (účetnictví) – v systému podvojného účetnictví pravá strana účtové osnovy vyjadřující stranu „DAL“
 osobní vlastnost člověka znamenající důvěryhodnost, serióznost, spolehlivost
 kredit (školství) – hodnotící systém při vysokoškolském studiu

Externí odkazy